La Supercoupe d'Italie 2012 () est la vingt-cinquième édition de la Supercoupe d'Italie, épreuve qui oppose le champion d'Italie au vainqueur de la Coupe d'Italie. 

Disputée le  au Stade national de Pékin devant  spectateurs, la rencontre est remportée par la Juventus sur le score de 4-2 aux dépens du Napoli.

Feuille de match

Liens externes 
  Italy Super Cup Finals sur www.rsssf.com
 Supercoppa 2012 sur www.footballdatabase.eu

2012
Événement sportif à Pékin
Compétition de football en Chine
Face-à-face de la Juventus FC
Face-à-face du SSC Naples
Football en Italie en 2012
Sport en Chine en 2012
Football en août 2012